Ел Арка има више значења:

 Ел Арка (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Арка (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арка (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арка (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику